El Torneig de Córdoba 2021, oficialment conegut com a Córdoba Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de febrer del 2021 a l'Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina).

El tennista local Juan Manuel Cerúndolo va guanyar el primer títol de la seva carrera en el primer torneig del circuit ATP que disputava, venint de la fase prèvia i ocupant el lloc 335 del rànquing.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021